Aquileia, Italiaanse gemeente en Oud-Romeinse keizerlijke stad
 Basiliek van Aquileia, kerk van Aquileia
 Patriarchaat Aquileja, een parochiekerk direct onder de paus
 Paulinus I van Aquileia, patriarch van Aquileia
 Paulinus van Aquilea, Bisschop van Aquileia
 Fortunatianus van Aquileia, christelijk auteur en bisschop uit de 4e eeuw